A Return of Django a The Upsetters együttes 1969-es   albuma.

Számok

A oldal
Return of Django
Touch of Fire
Cold Sweat
Drugs and Poison
Soulful I
Night Doctor

B oldal
One Punch
Eight for Eight
Live Injection
Man from MI.5
Ten to Twelve
Medical Operation

Források 
 The Upsetters: Return of Django - Discogs.com
 The Upsetters: Return of Django - Amazon.com
 The Upsetters: Return of Django - Allmusic.com

The Upsetters-albumok
1969 nagylemezei